Во время вторжения России на Украину были организованы гуманитарные коридоры, предназначенные для эвакуации населения Украины. Обсуждение прекращения огня и обеспечения гуманитарных коридоров началось в первый день переговоров России и Украины.

Обеспечение гуманитарных коридоров

3 марта 
Во втором раунде переговоров стороны конфликта договорились о реализации гуманитарных коридоров, а также возможное прекращение огня у этих коридоров на период эвакуации. Михаил Подоляк заявил, что «стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания».

5 марта 
Прекращение огня было объявлено в двух городах Украины, Мариуполе и Волновахе, с 11:00 до 16:00. Эвакуация была временно прекращена Украиной. Тимошенко Кирилл заявил, что российская сторона конфликта не сдержала обещаний о прекращении стрельбы, однако переговоры об организации безопасных гуманитарных коридоров продолжаются.

6 марта 
Действующий президент Турции, Эрдоган Тайип, попросил президента России Владимира Путина обеспечить прекращение огня и организовать гуманитарные коридоры.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, созданный в РФ, сообщил, что Вооруженные силы РФ объявляют режим тишины и с 10 утра открывают гуманитарные коридоры из четырёх городов на Украине — Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. По данным штаба маршруты коридоров: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (Белоруссия), Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию. Из Мариуполя выход по двум маршрутам. Первый маршрут — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Второй маршрут — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье. Из Харькова — Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Из Сум: первый маршрут — Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Второй маршрут — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава. Российская сторона заявила, что уведомила профильные структуры ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста об открытии гуманитарных коридоров.

Все попытки эвакуации до этого провалились на фоне взаимных обвинений в нарушении режима прекращения огня.

7 марта 
Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России является неприемлемым для украинской стороны. Согласно обращению министра, эвакуация жителей должна проводится исключительно в украинские города. В частности, из Бучи — в Киев с последующим выездом железнодорожным сообщением во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск. Из Мариуполя — в Запорожье, из Волновахи — в Покровск, из Сум — в Полтаву, из Изюма — в Лозовую, из Балаклеи — в Первомайское, из Харькова — железнодорожным сообщением во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.

Режим прекращения огня был введён с 10:00 для эвакуации жителей Украины через гуманитарные коридоры в Киеве, Мариуполе, Сумах и Харькове. Гуманитарные коридоры проходят через несколько населённых пунктов, в конце которых эвакуация проходит транспортным средством. СМИ отмечали, что часто мирным жителям приходится пересекать сильно пострадавшие от обстрелов районы или пробираться через мосты, взорванные ради предотвращения продвижения российских войск.

Примечания 

2022 год в международных отношениях
Вторжение России на Украину (с 2022)
Соглашения по урегулированию украинского кризиса
2022 год на Украине